

Руже () — село в Польщі в гміні Збуйно Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Руже () — село в гміні Венґожево Венґожевського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Руже () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна
 Руже () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара